Jonjić ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Jonjić (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Matej Jonjić (* 1991), zyprischer Fußballspieler
 Stipan Jonjić (* 1953), kroatischer Mediziner und Hochschullehrer